2 miejscowości w Polsce: 
 Drwalewice – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kożuchów 
 Drwalewice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów